Baya peut faire référence à :

Prénom 

Baya (en ) est un prénom féminin, d'origine arabe et kabyle , notamment porté par :
 Baya (1931-1998), artiste peintre algérienne (dont c'est le nom d'artiste) ;
 Bahia Bakari, seule survivante de l'accident du vol 626 Yemenia ;
 Baya Belal, actrice française ;
 Baya Kasmi (1978-), réalisatrice et scénariste française ;
 Baya Hocine (1940-2000), militante de l'indépendance algérienne ;
 Baya Medhaffar (1995-), actrice et chanteuse tunisienne ;
 Baya Rahouli (1979-), athlète algérienne
 Baya Jurquet (1920-2007), militante féministe

Toponyme 

 Baya, commune du Mali ;
 Baya, localité du Togo ;
 Baya, localité de Côte d'Ivoire.

Prénom arabe
Prénom féminin
Homonymie de localités